57e Gemotoriseerde Korps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 57e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid